Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2014 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходивший с 6 по 12 апреля 2014 года в небольшом люксембургском городе Кокельшойере. Команда, занявшая первое место, получила право играть в группе B второго дивизиона чемпионата мира 2015 года.

Арена 

Все матчи чемпионата прошли на ледовой арене «Кокельшойер».

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 6 национальных команд — по три из Азии и Европы. Сборная Болгарии пришла из второго дивизиона, сборная Грузии участвовала в прошлом году в квалификационном турнире, сборная Гонконга впервые участвует в чемпионате после 26 летнего дебюта, остальные — с прошлого турнира третьего дивизиона.

Судьи 

ИИХФ утвердила 4 главных и 7 линейных судей для обслуживания матчей третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2014 года

Главные судьи
  Игорь Чернышов
  Валентин Ласкар
  Тим Цирциганис
  Томислав Кнежевич

Линейные судьи
  Чуи Чжинан
  Майкл Джонстон
  Томас Каилот
  Витаустас Лукошявичюс
  Симоне Лега
  Ботонд Палкови
  Орри Сигмарссон

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Хо Кинг Чи Кинг
 Защитник:  Клемент Вальтенер
 Нападающий:  Алексей Йотов

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Иван Ходулов
  Каха Амбролава
  Маркус Эрикссон
  Хо Кинг Чи Кинг
  Чу Сунхёк
  Халед Аль-Суваиди

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Апрель 2014 года
Спорт в Люксембурге в 2014 году
3
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Люксембурге
Хоккей